Aldan kan syfta på:
Aldan (stad)
Aldan (flod)